Geoffroy de Lusignan steht für:
 Gottfried von Lusignan (vor 1150–1216), Herr von Vouvant und Mervent, Moncontour und Soubise. Graf von Jaffa und Askalon.
 Gottfried II. von Lusignan (um 1200–nach 1242), Herr von Vouvant und Mervent, Montcontour, Fontenay und Vicomte von Châtellerault.
 Gottfried III. von Lusignan (nach 1223/1224–1274), Herr von Jarnac, Château-Larcher, Bois Pouvreau, Châteauneuf, Brûlain, Sainte-Hermine und Vicomte von Châtellerault.
 Gottfried IV. von Lusignan (?–1305), Herr von Jarnac und Château-Larcher, Sohn von Geoffroy III de Lusignan.